Кармона () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Алькорес. Занимает площадь 924 км². Население 28 576 человек (на 2010 год). Расстояние 33 км до административного центра провинции.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ruta bética romana 
 Turismo Carmona 
 Conjunto Arqueológico de Carmona 
 Film Office 
 Museo Ciudad 
 Pgou de la ciudad 
 Universidad de Pablo de Olavide Carmona 
 Festival de cine
 Carmona hacia el patrimonio mundial 
 Fotos sobre Carmona

Города Севильи
Муниципалитеты Севильи